Arnar Smárason (Akranes, 7 de setembro de 1988) é um futebolista islandês que atua como atacante pelo Valur

Carreira 
Seus primeiros times foram na Holanda. Teve uma passagem no SC Heerenveen e atualmente joga no Esbjerg fB .

Títulos

Clube
SC Heerenveen
 KNVB Cup: 2009

Esbjerg fB
 1st Division: 2011–12
 Danish Cup: 2012–13

Ligações externas

 https://web.archive.org/web/20091008024723/http://www.ogol.com.br/jogador/arnar_smarason/2009_2010/ficha/139/default/45502

Futebolistas da Islândia
Jogadores da Seleção Islandesa de Futebol
Futebolistas do SC Heerenveen
Futebolistas do Esbjerg fB
Futebolistas do Helsingborgs IF
Futebolistas do Hammarby IF Fotboll
Futebolistas do FC Torpedo Moscou
Futebolistas do Knattspyrnufélagið Valur